Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1955.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 8. August 1955, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 9. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1955)
 Das Turnierprogramm der Hamburger Tennis-Gilde

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1955